Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1966 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Datum: 20. Februar 1966

Teilnehmer: 69 genannt; 69 gestartet; 68 gewertet;

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 15 km langrenn for herrer - offisielle resultater 20. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Men 15km Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 2. April 2020

30 km 

Datum: 17. Februar 1966

Teilnehmer: 66 genannt; 65 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 30 km langrenn for herrer - offisielle resultater 17 februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Men 30 km Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 2. April 2020

50 km 

Datum: 26. Februar 1966

Teilnehmer: 50 genannt; 43 gestartet; 28 gewertet;

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 50 km langrenn for herrer - offisielle resultater 26. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Men 50km Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 2. April 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 23. Februar 1966

Teilnehmer: 14 Mannschaften gemeldet; 14 gestartet; 14 gewertet;

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 4 x10 km stafett for herrer - offisielle resultater 23. Februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 2. April 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb